Митрополит Антоний (в миру — Андрей Георгиевич Стаховский; 1671 (1672), Репки — 27 марта 1740, Тобольск) — архиепископ Черниговский, префект Черниговского коллегиума, митрополит Тобольский и всея Сибири.

В 1984 году причислен к лику святых Русской православной церкви в составе Собора сибирских святых.

Биография 
Родился в селе Репки на Черниговщине в семье священника из шляхетского рода. Ориентировочно в 1693—1695 годы обучался в Киевской духовной академии. В период обучения принял монашеский постриг с именем Антоний. В 1699 году был назначен казначеем Черниговской епархии, а в 1700 году — наместником черниговского Борисоглебского монастыря. С 1701 года Антоний стал проповедником Черниговской епархии.

В 1709 году возведен в сан архимандрита и стал настоятелем Новгородского Северского Спасо-Преображенского монастыря. 20 сентября 1713 года в Успенском соборе Московского Кремля хиротонисан во епископа Черниговского с возведением в сан архиепископа.

В августе 1720 года был вызван в столицу по делу о видении иеромонаха Порфирия, которого Антоний отказался лишить сана, несмотря на требования князя Меншикова. 5 марта 1721 года указом императора Петра I архиепископ Антоний переведён на Тобольскую кафедру с возведением в сан митрополита Сибирского и Тобольского. 7 декабря 1721 года прибыл в Тобольск. За 20 лет своего пребывания в Сибири Антоний много занимался просветительской и миссионерской деятельностью. Миссионеры направлялись Антонием на Камчатку и в Китай. Для проповеди христианства в Китае в 1725 году при Вознесенском монастыре в Иркутске была открыта специальная русско-монгольская школа.

Антоний расширил в Тобольске Славяно-русскую школу, ввел в ней преподавание латинского языка, поднял общий образовательный уровень, увеличив срок обучения до шести лет. В результате число учеников быстро возросло. При нём были возведены новые храмы и монастыри. К концу его правления в епархии насчитывалось двести шестьдесят пять церквей, четырнадцать мужских и шесть женских монастырей. При нём впервые в Сибири на Тагильском заводе для Софийского собора был отлит большой колокол в 1011 пудов.

Умер в 27 марта 1740 года, в возрасте около 70 лет. Похоронен в Софийском соборе Тобольска. После него осталась обширная библиотека, приобретённая позднее для Тобольской семинарии митрополитом Антонием (Нарожицким).

Сочинения 
 «Зерцало от Божественного Писания» (1705 год), написано силлабическими стихами. Содержит виршу гетману Мазепе.
 «Сказание о Священном Писании» (1705 год)
По указанию митрополита Антония и под его руководством в 1716 году был сделан перевод с латинского «Истории» Тита Ливия.

Примечания

Литература 
 
 Мангилёв П. И. Библиотека сибирского митрополита Антония Стаховского (по описи 1740 г.) // Книга в культуре Урала. XVI—XIX вв. — Свердловск, 1991. — С. 52-60.

Ссылки 
 Святитель Антоний, митрополит Тобольский 

Собор Сибирских святых
Святители
Христианские святые XVIII века
Канонизированные в XX веке
Святые Украины
Епископы Черниговские